Chase Ealey (Springfield, 20 de julio de 1994) es una deportista estadounidense que compite en atletismo, especialista en la prueba de lanzamiento de peso.

Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 y una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2022.

Palmarés internacional

Referencias

Atletas de Estados Unidos
Nacidos en Springfield (Illinois)
Campeones mundiales de atletismo
Lanzadores de peso
Mujeres de Estados Unidos del siglo XXI
Deportistas femeninas de Estados Unidos
Atletas femeninas